Norland kan syfta på:

Personer 
 Andreas Norland (1935–), norsk journalist
 Cecilie Drabsch Norland (1978–), norsk simmare
 Maurice Norland (1901–1967), fransk långdistanslöpare
 Richard Norland (född 1955), amerikansk diplomat

Företag och institutioner 
 Norland Place School 
 Miami Norland Senior High School – gymnasieskola i Miami Gardens, Florida
 Norland College – utbildningsinstitution i Bath, England, Storbritannien
 UPM Norland Papier

Geografi 
 Norland, Florida – Florida, USA
 Norland, Ontariod – Ontario, Canada
 Norland, Virginia – Virginia, USA
 Norland, West Yorkshire – West Yorkshire, England

Se även 

 Norrland (olika betydelser)
 Nordland (olika betydelser)